The Sentinel puede referirse a:

The Sentinel, serie de televisión; 
The Sentinel, película de 1977; 
The Sentinel, película de 2006; 
The Sentinel, episodio de Stargate SG-1; 
The Sentinel, videojuego de 1986; o
The Sentinel, cuento de Arthur C. Clarke.